Romániai települések
 Bogyafalva, Arad megye
 Bodești (Fehér megye)
 Bodești (Iași megye)
 Bodești (Neamț megye)
 Bodești (Prahova megye)
 Bodești (Vrancea megye)
 Bodești (Alunu község), Vâlcea megye
 Bodești (Bărbătești község), Vâlcea megye